Сезон ВНБА 2009 — стал 13-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Финикс Меркури».

В регулярном чемпионате приняло участие 13 клубов, на один меньше, чем в прошлом, потому что в межсезонье, в декабре 2008 года, была расформирована команда «Хьюстон Кометс». 9 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2009 года под первым номером командой «Атланта Дрим» была выбрана форвард Энджел Маккатри из Луисвиллского университета. Под вторым номером на этом драфте клубом «Вашингтон Мистикс» была выбрана защитник Марисса Коулман из Мэрилендского университета в Колледж-Парке.

Регулярный сезон стартовал 6 июня матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Детройт Шок», и клубом «Лос-Анджелес Спаркс», в котором «Искры» разгромили своего соперника со счётом 78:58. 25 июля на Мохеган Сан Арене в Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Запада переиграла команду Востока со счётом 130:118. Самым ценным игроком этого матча была признана форвард «Сиэтл Шторм» Свин Кэш, которая за 23 минуты, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 22 очков, 6 подборов и 4 результативных передач за команду Запада. Регулярный чемпионат в этом сезоне закончился 13 сентября, самым ценным игроком которого была признана Дайана Таурази из «Финикс Меркури». Наставник клуба «Атланта Дрим», Маринелл Медорс, была признана тренером года, а её подопечная, Энджел Маккатри — новичком года. Официально сезон 2009 года завершился 9 октября, когда клуб «Финикс Меркури» переиграл в решающей игре финальной серии до трёх побед команду «Индиана Фивер», а MVP финала также была признана защитник «Меркури» Дайана Таурази.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Дайана Таурази, Финикс Меркури
 Самый ценный игрок финала: Дайана Таурази, Финикс Меркури
 Новичок года ВНБА: Энджел Маккатри, Атланта Дрим
 Лучший оборонительный игрок: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Лучший шестой игрок ВНБА: Деванна Боннер, Финикс Меркури
 Самый прогрессирующий игрок: Кристал Лэнгхорн, Вашингтон Мистикс
 Приз за спортивное поведение: Кара Лоусон, Сакраменто Монархс
 Приз за лидерские качества: Тамика Реймонд, Коннектикут Сан
 Тренер года: Маринелл Медорс, Атланта Дрим

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Дайана Таурази (Меркури)
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ц Лорен Джексон (Шторм)
 З Кэппи Пондекстер (Меркури)
 З Бекки Хэммон (Силвер Старз)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф София Янг (Силвер Старз)
 Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ц Лиза Лесли (Спаркс)
 З Деанна Нолан (Шок)
 З Кэти Дуглас (Фивер)

 Сборная новичков:
 Энджел Маккатри (Дрим)
 Деванна Боннер (Меркури)
 Шавонте Зеллус (Шок)
 Рене Монтгомери (Линкс)
 Марисса Коулман (Мистикс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Лорен Джексон (Шторм)
 Ники Аносике (Линкс)
 Таниша Райт (Шторм)
 Талли Бевилаква (Фивер)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Санчо Литтл (Дрим)
 Энджел Маккатри (Дрим)
 Лиза Лесли (Спаркс)
 Кэндис Паркер (Спаркс)
 Алана Бирд (Мистикс)
 Деанна Нолан (Шок)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2009